Ви́льфрид — мужское имя древнегерманского происхождения. Происходит от германского корня "will" и "peace" (на древнеанглийском wil и frið), и означает "Он кто хочет мира".
 Вильфрид Йоркский (634—709) — епископ; святой Римско-католической церкви.

Фамилия 
 Вильфрид, Жак (1923—1988) — французский режиссёр и сценарист.

См. также 
 Вильфред